UPF — аббревиатура. Возможные значения:
 UPF ( — показатель защиты от ультрафиолета) — характеристика одежды, отражающая степень защиты от ультрафиолетового излучения. Обозначает количество раз, в которое ослабляется излучение при прохождении через одежду.
 UPF ( — объединенный народный фронт) — политическая партия в Греции.
 UPF ( — Федерация за всеобщий мир) — НКО с генеральным статусом в ЭКОСОС ООН.